Ренен () — город и община в центре Нидерландов, в провинции Утрехт.

Община Ренен 

В общину Ренен входят следующие поселения: город Ренен и две деревни: Ахтерберг и Элст.

Город Ренен 
Ренен, главный город общины, получил городские права в 1258 году. В средние века Ренен был форпостом епископа Утрехта в его постоянной борьбе против графов, позже герцогов Гелдерна. Епископу принадлежал здесь замок Тер Хорст, который в 1543 году был разрушен. После централизации управления императором Священной Римской империи Карлом V Ренен на протяжении столетий оставался тихим гарнизонным городом, который, как один из пяти городов Утрехтского епископства, играл скромную роль в жизни региона.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 

Общины провинции Утрехт
Города Нидерландов